Nioniogo (également orthographié Nyonyogo) peut désigner :
Nioniogo, la commune rurale située dans le département d'Absouya au Burkina Faso
Nioniogo, la commune rurale située dans le département de Dapélogo au Burkina Faso

Homonymie de localités